Manuel Moyano puede aludir a:
Manuel Moyano (político), ministro de Obras Públicas en Argentina entre 1914 y 1916. 
Manuel Moyano (escritor), autor español conocido por sus cuentos y novelas.